RDC, een fietsmerk van de Zircon motorfietsfabriek
 Railroad Development Company, een Amerikaanse spoorwegonderneming, ook actief in Europa
 Roda Daventria Combinatie; zie FC RDC
 Regional Democratic Council; zie ook Regio's van Guyana
 Rassemblement Démocratique Centrafricain
 Rinascita della Democrazia Cristiana; zie Partito Democratico Cristiano
 RDC Records, een platenlabel
 RDC/CBMI, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC | CBMI)